Фамилија Лопез има више значења:

 Фамилија Лопез, Парсела Треинта и Очо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лопез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лопез, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лопез, Ехидо Ирапуато (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лопез, Ехидо Ислас Аграријас А (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лопез, Ехидо Кукапа Местизо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лопез, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лопез, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лопез, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лопез, Колонија Групо Реформа (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лопез, Колонија Ориве де Алба (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лопез, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лопез, Колонија Чаусе (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лопез (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лопез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лопез (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фамилија Лопез, Доксокуа (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Лопез (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику